Amsterdam est la capitale des Pays-Bas. Le terme peut également faire référence à la commune d'Amsterdam, échelon administratif néerlandais.

Toponyme 

États-Unis
 Amsterdam, en Californie ;
 Amsterdam, en Géorgie ;
 Amsterdam, dans l'Idaho ;
 Amsterdam, dans le Missouri ;
 Amsterdam, dans le Montana ;
 Amsterdam, dans le New Jersey ;
 Amsterdam, une city, et Amsterdam, une town, dans l'État de New York ;
 Amsterdam, dans l'Ohio ;
 Amsterdam, en Pennsylvanie ;
 Amsterdam, une localité du comté de Brazoria au Texas aux États-Unis ;
 Amsterdam, en Virginie ;

Canada
 Amsterdam, dans la province de la Saskatchewan ;

Afrique du Sud
 Amsterdam, dans la province du Mpumalanga ;

Norvège
 Cap Amsterdam, promontoire de la Terre de Nordenskiöld, sur l'île de Spitzberg dans l'archipel du Svalbard ;

îles
 île Amsterdam, dans l'océan Indien, partie des Terres australes et antarctiques françaises ;
 Amsterdam, dans l'océan Arctique appartient à l'archipel Spitzberg qui dépend de la Norvège ;
 Tongatapu, ancien nom de l'île de l'archipel des Tonga ;

planète Mars
 Amsterdam, cratère d'impact.

Bateaux 
 L’Amsterdam, la réplique d'un ancien bateau marchand de la VOC
 Le Stad Amsterdam, la réplique d'un clipper
 Le Ms Amsterdam, un navire de croisière de la société Holland America Line

Culture 

chansons
 Amsterdam, de Jacques Brel ;
 Amsterdam, de Maggie MacNeal, chanson représentant les Pays-Bas à l'Eurovision 1980 ;
 Amsterdam, du groupe allemand Cora ;
 Amsterdam, de Coldplay ;
 Amsterdam, de Imagine Dragons ;

autres
 Amsterdam, roman de Yun-Sun Limet ;
 Amsterdam, film québécois de Stefan Miljevic sorti en 2013 ;
 Amsterdam, film américain de David O. Russell (2022) ;
 Éditions Amsterdam, maison d'édition française.

Patronyme 

 Erik Amsterdam, membre du groupe de musique techno hardcore néerlandais E-Rick & Tactic ;
 Robert Amsterdam (né en 1956), avocat canadien ;
 Sander van Amsterdam, acteur néerlandais.

Autre 
 Amsterdam, ancienne fonderie typographique

Voir aussi 
 
 Amsterdamscheveld

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de bateaux